Сан-Хорхе (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго. Занимает площадь 36,5 км². Население — 1078 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Site del Ayuntamiento de Sant Jordi
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca

Муниципалитеты Кастельона